Урожа́йное — село в составе Левокумского района (муниципального округа) Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Урожайная,
 Урожайное (Терновка).

География 
Расположено на реке Кума между административным центром района — селом Левокумское и городом Нефтекумск.

Расстояние до краевого центра: 234 км.

Расстояние до районного центра: 21 км.

Площадь поселения составляет 518,90 км².

История 
Село основано в 1848 году на реке Куме переселенцами из Харьковской, Тамбовской, Черниговской, Полтавской губерний. Название села связано с высокими урожаями. Входило в состав Новогоригорьевского, затем — Святокрестовского уездов.

По состоянию на 1926 год являлось административным центром Урожаинского сельсовета Левокумского района Терского округа Северо-Кавказского края.

До 16 марта 2020 года Урожайное образовывало муниципальное образование село Урожайное со статусом сельского поселения.

Население 

 Гендерный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали 2052 мужчины (49,32 %) и 2109 женщин (50,68 %).

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке "Другие"):

Инфраструктура 
 Социально — культурный центр
 К северо-востоку от села расположено общественное открытое кладбище (площадь участка 80 765 м²)

Образование 
 Детский сад № 14. Открыт 1 сентября 1975 года как детский сад «Алёнушка» совхоза «Урожайненский»
 Средняя общеобразовательная школа № 9. Открыта 14 октября 1981 года(по другим данным - 1980 года)

Предприятия 
 СПК «Урожайненское»
 Урожайненское сельпо

Люди, связанные с селом 
 Ситковский, Александр Николаевич (1914, село Урожайное — 2000) — лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза

Памятники 

 Братская могила воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, и мирных жителей, расстрелянных фашистами — ул. Гулая

Ссылки 
 Левокумское online
 Урожайненская средняя школа № 9
 
 село Урожайное на проекте wikimapia.org

Примечания 

Населённые пункты Левокумского района
Упразднённые муниципальные образования Левокумского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году